Ла Провиденсија Дос има више значења:

 Ла Провиденсија Дос (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Провиденсија Дос (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Провиденсија Дос (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику